Ла Мартина има више значења:

 Ла Мартина
 Ла Мартина (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мартина (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику